Klapfenberg heißen die geografischen Objekte:

 Klapfenberg (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Bayern
 Klapfenberg (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Bayern
 Klapfenberg (Regenstauf), alter Name von Schloss Glapfenberg